Барио Моктезума има више значења:

 Барио Моктезума, Ел Теко (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барио Моктезума (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барио Моктезума (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику